Brygady jazdy (kawalerii) noszące numer „3”:

Wojska Polskiego
 3 Brygada Kawalerii Narodowej (koronna)
 3 Brygada Kawalerii Narodowej Wielkiego Księstwa Litewskiego (1792–1794)
 3 Brygada Jazdy (1919–1921)
 III Brygada Jazdy (1921–1924)
 3 Samodzielna Brygada Kawalerii (1924–1937) → Wileńska Brygada Kawalerii

Austro-węgierska
 3 Brygada Kawalerii (1876–1918)

Francuska
 3 Brygada Kawalerii Spahisów

Niemiecka:
  (1815–1914)